Mary Reitano e Margaret Smith Court hanno battuto in finale Mary Hawton e Jan Lehane 6-4, 3-6, 7-5.

Teste di serie 

 Mary Reitano /  Margaret Smith Court (Campionesse)
 Mary Hawton /  Jan Lehane (finale)

 Lesley Turner /  Noelene Turner (quarti di finale)
 Fay Robinson /  Judy Tegart (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1961